Adrian Mannarino era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Fernando Verdasco ha sconfitto Prajnesh Gunneswaran con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-6(7-3).

Teste di serie 

  Fernando Verdasco (campione)
  Jay Clarke (secondo turno)
  Jason Jung (quarti di finale)
  Cedrik-Marcel Stebe (primo turno)

  Juan Pablo Ficovich (secondo turno) 
  Maxime Janvier (primo turno) 
  Prajnesh Gunneswaran (finale) 
  Geoffrey Blancaneaux (quarti di finale)

Qualificati 

  Aleksandar Kovacevic (secondo turno)
  William Blumberg (primo turno)
  Evan Zhu (secondo turno)

  Sho Shimabukuro (primo turno) 
  Strong Kirchheimer (primo turno) 
  Naoki Nakagawa (primo turno)

Wildcard 

  Alex Hernández (primo turno)
  Ryan Harrison (primo turno)

  Milledge Cossu (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Monterrey Challenger 2022